Această pagină este o listă de personalități notabile care s-au născut în statul Dakota de Nord.

Oameni
 
Dakota de Nord